Följande är listor på stjärnsystem där en eller flera exoplaneter har hittats. Fram till 19 oktober 2010 hade 493 exoplaneter upptäckts och blivit bekräftade, 67 av dessa ingår i system med fler än en planet. Notera att massorna av planeterna för det mesta är en lägre gräns. Om en planet upptäcks med hjälp av dopplermetoden (se metoder att upptäcka exoplaneter) får man ingen information om planetbanans inklination och ett sådant värde är nödvändigt för att definitivt bestämma dess massa. Normalt sett antar man att inklinationen är sådan att planeten passerar rakt mellan dess stjärna och jorden, något som är ganska osannolikt och ger det minsta värdet som planetens massa kan vara. Det finns dock exempel på planeter som man upptäckt genom att den passerat framför sin stjärna och på så sätt minskat dess styrka en kort period (denna metod kallas passagemetoden). Om man kan kombinera detta med en radialhastighet från till exempel dopplermetoden går det att med rimlig noggrannhet bestämma en exoplanets massa.

Planeterna listas med dess massa i multiplar av jupitermassor (MJ = 1,898 × 1027 kg), i vissa fall även som jordmassor (ME = 5.9737 × 1024 kg). Dess avstånd från stjärnan de roterar runt anges i AU (1 AU är avståndet mellan jorden och solen = 1.496 × 108 km). 

Enligt bestämmelser av Internationella astronomiska unionen för hur objekt får sina beteckningar ska exoplaneter heta detsamma som sin stjärnas katalognummer följt av en bokstav. Stjärnan själv betecknas med bokstaven 'a', eventuella planeter eller andra himlakroppar som roterar runt denna betecknas med 'b', 'c', 'd', och så vidare. Vissa exoplaneter har fått inofficiella namn, men dessa är inte godkända av IAU, inte heller används de i vetenskaplig litteratur.

Stjärnsystem med fler än en planet

Stjärnsystem med en upptäckt planet

Planeter som ligger i sin stjärnas beboeliga zon

Huvudartikel:Lista över potentiellt beboeliga exoplaneter

Källor 

Planeter
Exoplaneter